Ava steht für:
 Ava (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ava (Dichterin), eine mittelalterliche Autorin, auch bekannt als Frau Ava, Ava von Göttweig oder Ava von Melk
 Ava (Film), französischer Spielfilm von Léa Mysius (2017)
 den Originaltitel des Films Code Ava – Trained to Kill (2020)
 AVA-Fabrik, ein ehemaliges polnisches Unternehmen
 Avro 557 „Ava“, ein britischer Doppeldecker-Bomber
 Ava (Schiff), ein britisches Passagierschiff
 Ava Jay Mine, eine Mine im San Miguel County, Colorado
 Ava (Einheit), ein historisches Längenmaß in Spanien
 Ava-Brücke, Myanmar

Ava ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Königreich Ava, historisches Königreich in Myanmar
 die alte Hauptstadt des Königreichs Ava, siehe Inwa (Myanmar)
 Ava da Stugl, ein Bach in Graubünden
 Ava Brook, ein Fließgewässer im Oneida County, New York

Orte in Neuseeland:
 Ava (Neuseeland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ava (Alabama), im Randolph County
 Ava (Arkansas), im Perry County
 Ava (Illinois), im Jackson County
 Ava (Missouri), im Douglas County
 Ava (New York), im Oneida County
 Ava (Ohio), im Noble County

Im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Ava Ranger Station Historic District, in Ava, Missouri, ID-Nr. 03000714
 Ava Town Hall, in Ava, New York, ID-Nr. 92000453

ava steht für:
 Awarische Sprache (Kaukasus) (ISO-639-3-Code), Amtssprache von Dagestan

AVA steht für:
 Aargau Verkehr, Schweizer Verkehrsunternehmen
 Abfallverwertung Augsburg GmbH, Betreiber der Abfallverwertungsanlage in Augsburg
 Academy of Visual Arts, Hochschule in Frankfurt am Main
 Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen
 Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG, siehe Marktkauf Holding
 Allgemeine Verfahrensanweisung, die deutsche Bezeichnung für eine Standard Operating Procedure
 Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer, eine der AfD nahestehende Arbeitnehmervereinigung
 American Viticultural Area, amerikanische Herkunftsbezeichnung im Weinbau
 Angels & Airwaves, US-amerikanische Rockband
 Arteriovenöse Anastomose, eine direkte Querverbindung zwischen Arterien und Venen
 Associated Vehicle Assemblers, Automobilhersteller aus Kenia
 Astronomische Vereinigung Augsburg, siehe Sternwarte Diedorf
 Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung im Bauwesen
 AVA Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Avianca (ICAO-Code), kolumbianische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Aava
 Awa

Abkürzung